Byrne se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lucius Widdrington Byrne
 Margaret Mary Byrne